Hello World ("ciao mondo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Hello World Tour – tour degli Hedley del 2016
 Hello World – album di Belle Perez del 2000
 Hello World: The Motown Solo Collection – album di Michael Jackson del 2009
 Hello World – album dei Back-On del 2011
 Hello World – album degli Information Society del 2014
 Hello World – album degli Scandal del 2014
 Hello World – singolo di Belle Perez del 1999
 Hello World – singolo di Lady Antebellum del 2010
 Hello, World!/Colony – singolo dei Bump of Chicken del 2015
 Hello World! – composizione di Iamus Computer

Varie 
 Hello, world. – visual novel giapponese del 2002
 Helloworld – programma TV australiano del 2018
 Hello World  – film d'animazione giapponese del 2019
 Hello world – frase usata come esempio di programmazione
 Helloworld Travel – agenzia turistica australiana